Pytanie sprawdzające - rodzaj pytania kwestionariuszowego. Pytania te służą do sprawdzenia odpowiedzi udzielonych przez respondentów na pytania zawarte w kwestionariuszu.

sprawdzające